Вокзал Нижний Новгород (до 2010 года Московский вокзал) — пассажирский терминал станции Нижний Новгород-Московский (до 2010 года Горький-Московский) — главный вокзал Нижнего Новгорода. Входит в Горьковскую региональную дирекцию железнодорожных вокзалов. Расположен на 442 км главного хода Горьковской железной дороги. По объёму выполняемой работы отнесён к 1-му классу, по характеру выполняемой работы является грузовым. Открыт 2 августа 1862 года.

История 

Вокзал в Нижнем Новгороде был построен в 1862 году, когда была продлена железная дорога Москва — Владимир. 2 августа 1862 года открылось движение на участке Владимир — Нижний Новгород. Вокзал стал конечным пунктом для Московско-Нижегородской железной дороги. Он представлял собой три двухэтажных корпуса, соединённых переходами с вестибюлем в центре, залами ожидания, почтой, телеграфом, буфетами и ресторанами. На центральной башне были установлены часы. Внутри здания стены были украшены мозаичными панно на героические темы. В 1894 году был построен императорский (царский) павильон для прибытия императорских особ в город. Проектировал и здание, и интерьеры архитектор Дмитрий Чичагов — представитель известной династии русских архитекторов. Зал павильона был украшен большим портретом Николая II и резным камином из белого итальянского мрамора. Для проведения важных переговоров там был установлен телефон. Павильон принимал императора дважды: в 1896 году, во время Всероссийской выставки и в 1913 году, при праздновании 300-летия династии Романовых. Во время революции 1905 года его захватили восставшие рабочие и удерживали какое-то время. После Октябрьской революции 1917 года в здании, в разное время, располагались комитет большевиков Канавина и лечебное учреждение при железной дороге.

Советские власти долгое время сохраняли старое здание. Во время Великой Отечественной войны Московский вокзал, наряду с Казанским, стал важным стратегическим объектом. Для связи двух вокзалов между собой были проложены железнодорожные пути через грузовой порт на Стрелке и Канавинский мост. Немецкие лётчики несколько раз пытались разбомбить вокзал, однако это им не удалось. Бомбы падали на площадь Революции и неподалёку от современного здания Центрального универмага. После победы в войне, на вокзал прибывали эшелоны с солдатами-победителями. В 60-х годах XX века здание вокзала было полностью перестроено, чтобы придать ему так называемый «гражданский вид». Был уничтожен весь исторический фасад. Внутри вокзал также претерпел кардинальные изменения: на стенах «дореволюционные» мозаики были заменены на советские в духе XX века, перестроены залы ожидания и многие другие помещения. В 1985 году, после запуска метрополитена, в здании терминала были оборудованы выходы в длинный переход до станции «Московская». В 1996 году в центре зала была размещена изготовленная в Нидерландах гигантская люстра, состоящая из множества вертикальных латунных панелей.

Начиная с 2002 года осуществляется модернизация вокзала, оснащение терминалами для автоматической проверки билетов, сооружение навесов над платформами. С июня 2017 года вокзал был закрыт на реконструкцию и открылся только 28 апреля 2018 года. На время реконструкции выход пассажиров на платформы к поездам дальнего следования и к электропоездам осуществлялся через пригородные тоннели. Пассажиров ждал полностью обновлённый терминал, оборудованный и перестроенный в духе XXI века. В залах ожидания установлены камеры хранения и стеллажи для зарядки мобильных устройств с кодовыми замками. Гигантская люстра была демонтирована и отправлена на хранение на склад. От советской эпохи остались только два мозаичных панно на боковых стенах внутри здания.

30 марта 2010 года станция Горький-Московский была переименована в современное название Нижний Новгород-Московский. 1 июля этого же года название вокзала Горький-Московский было сменено на Нижний Новгород согласно распоряжению президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина. Но название на самом вокзале было сменено только в апреле 2014 года с «Московский вокзал» на «Железнодорожный вокзал», так как только к этому времени было профинансировано.

Платформы, принимающие пассажирские поезда 
Нумерация путей и платформ, начиная от ближайшего к зданию вокзала пути:

 1 платформа — 4 путь,
 2 платформа — 6 и 8 пути,
 3 платформа — 1 и 5 пути,
 4 платформа — 13 и 14 пути,
 5 платформа — 15 и 16 пути,
 6 платформа — 17 и 18 пути.

Поезда дальнего следования обычно прибывают к первым трём платформам.

Выход на платформы возможен через главную часть здания вокзала или через пристройку к нему, имеющую надпись «Пригородные кассы». Проход на платформы, кроме первой, примыкающей к зданию вокзала, — только через подземные переходы, традиционно именуемые «тоннелями». Вход в тоннели есть в главной части здания вокзала и в упомянутой пристройке к нему. Несмотря на недавний ремонт вокзала, на спуске из здания вокзала в тоннели пандусы отсутствуют. На платформы из тоннелей ведут лестницы и лифты.

Городская электричка 

|}

С 24 июня 2013 года была открыта первая линия городской электрички (аналог немецкого S-Bahn, лондонского Overground, парижского RER или московских МЦД), которая связывает Сормовский район и вокзал. Она проходит через кварталы, в которых отсутствует метро и является его альтернативой. Поезда здесь ходят реже, чем в метро, но чаще, чем на пригородных направлениях. В часы пик электричка по первой линии пускается раз в 20—30 минут. В 2018 году была открыта вторая линия, связывающая между собой вокзал и станцию «Проспект Гагарина». Соединяет несколько районов и часть пригорода, из-за чего имеет различные тарифные зоны.

Дальнее сообщение 

По состоянию на апрель 2021 года вокзал отправляет и принимает следующие пассажирские поезда:

Поезда № 3/4 «Москва-Пекин», 5/6 «Москва-Улан-Батор», 19/20 «Москва-Пекин», 63/64 «Новосибирск-Минск» и № 103/104 «Новосибирск-Брест» отменены, в связи с пандемией COVID-19

Предприятия железнодорожного узла 
На станции расположены предприятия:

 Московский вокзал;
 Ремонтное локомотивное депо Дирекции по ремонту тягового подвижного состава ТЧР-3;
 Вагонное депо Нижний Новгород Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин ВЧД-14;
 дистанция пути;
 Восстановительный поезд № 4021 ВП-4021 Дирекции аварийно-восстановительных средств;
 Пожарный поезд;

Парки путей 
 Парк А — приёмо-отправочный четных и нечётных поездов, 6 путей.
 Парк Б — приёмо-отправочный нечётных поездов, 6 путей.
 Парк В — приёмо-отправочный четных и нечётных поездов, 6 путей.
 Парк Г — горочный, 5 путей.
 Парк Д — сортировочно-отправочный, 12 путей.
 Парк Р — ранжирный, 4 пути.
 Парк Т — транзитный местный, 3 пути.

Техническая оснащенность 
Техническая оснащённость станции включает в себя путевое развитие, устройства СЦБ и контактной сети, сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства, автоматическую систему управления станций, маневровые средства. На станции расположены: вычислительный центр АСУ ГС, 3 поста МРЦ, тяговая подстанция ЭЧ-2 ЭЧЭ-9 29 000 кВ·А, район контактной сети ЭЧ-2 ЭЧК-10, район электроснабжения ЭЧ-2 ЭЧС-1, локомотивное депо ТЧР-3 и вагонное депо ВЧД-14.

Пассажирские устройства 
К пассажирским устройствам станции относятся шесть пассажирских платформ, пять из которых — платформы железнодорожного вокзала островного типа. Вокзал состоит из двух зданий. Островной вокзал — пригородный, береговой — дальнего следования. Островная и береговая части вокзала соединены между собой двумя тоннелями.

Работа станции 
Основное содержание работы станции Нижний Новгород-Московский заключается в безопасном пропуске пассажирских и грузовых поездов всех категорий. Важной составляющей работы станции является осуществление грузовой работы. На станции Нижний Новгород-Московский выполняются: технические операции (приём, отправление, обгон, скрещение и пропуск поездов всех категорий; маневровая работа, сортировочная работа, формирование и расформирование поездов, выявление неисправностей вагонов, смена локомотивов, экипировка вагонов), грузовые операции (сортировка, погрузка, выгрузка, подготовка вагонов), коммерческие операции (приём грузов к перевозке, взвешивание, хранение, выдача и переадресовка грузов, хранение пассажирского багажа, оформление перевозочных документов, осмотр составов поездов и средств путевого хозяйства, пломбирование вагонов)

Фотогалерея

См. также 
 Станция метро «Московская»
 Нижегородская городская электричка
 Горьковская железная дорога
 Транспорт Нижнего Новгорода
 Площадь Революции
 Нижегородская ярмарка
 Бомбардировка Горького
 Казанский вокзал

Примечания

Ссылки 
 
 Расписание поездов дальнего следования в сервисе «Яндекс.Расписания»
 Расписание пригородных поездов в сервисе «Яндекс. Расписания»

Железнодорожные вокзалы по алфавиту
Вокзалы Нижнего Новгорода
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Узловые железнодорожные станции
Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги
Нижегородская городская электричка